Panther kan syfta på:

 Panther KF51 – stridsvagn från Rheinmetall presenterad 2022
 Panther (stridsvagn) – en medeltung tysk stridsvagn under andra världskriget
 Grumman F9F Panther – Grummans första jetplan och ett av USA:s flottas första framgångsrika hangarfartygsbaserade jetjaktplan
 Panther, West Virginia
 Panther – den tredje riktiga uppdateringen av Apples operativsystem Mac OS X, se Mac OS X v10.3
 Panther (cykel) – ett tyskt cykelmärke
 Panther (motorcykel) – brittiskt motorcykelmärke från Phelon & Moore
 Panther (film) – en film från 1995

Se även 
 Panther Martin – ett fiskeredskap